Список крушений, терактов и известных аварий, произошедших на железных дорогах Российской империи.
См. также: Железнодорожные происшествия в СССР и Железнодорожные происшествия в Российской Федерации.

1840-е

1840 
 В ночь c 11 на 12 августа близ станции Шушары Царскосельской железной дороги произошло лобовое столкновение двух поездов. Погибли 6 пассажиров, 78 были ранены, разбит паровоз «Богатырь».

1850-е

1851 
 4 сентября — крушение в результате лобового столкновения двух пассажирских поездов у станции Клин (Петербурго-Московская железная дорога). Погибли 4 человека (члены локомотивной бригады).

1860-е

1869 
 17 марта — на Киево-Курской железной дороге под проходившим пассажирским поездом обрушился временный деревянный мост через Сейм. Погибло 3 (по другим данным — 4) человека.

1870-е

1872 
 8 октября — на строящемся участке Николаевской железной дороги близ станции Щербина рабочий поезд, двигавшийся задним ходом, наскочил на лежащую на путях шпалу и сошёл с рельсов. Погиб 1 человек, тяжело ранено 2.

1875 
 24 декабря — произошла Тилигульская катастрофа: крушение грузопассажирского поезда, перевозящего новобранцев для армии, а также нефть на Одесской железной дороге неподалёку от Балты. Из-за метели машинист не увидел заградительных сигналов и поезд попал на разобранный участок пути, в результате чего вагоны рухнули под откос, а нефть спровоцировала пожар. Погибло около 70 человек (по другим данным — 140), 120 ранено, около 50-ти тяжелораненых.

1878 
 20 июня — на Московско-Рязанской железной дороге произошло столкновение двух поездов. В результате погибло 2 человека, разбиты несколько вагонов.
 в ночь с 28 на 29 ноября у станции Батайск Ростово-Владикавказской железной дороги произошло крушение почтово-пассажирского поезда. Погиб 1 человек, 1 человек ранен. Наиболее вероятной причиной крушения стал лопнувший рельс.
 29 декабря — столкновение двух поездов на Варшавской железной дороге. В результате пострадало 2 человека.

1879 
  — народовольцами при попытке покушения на российского императора Александра II по ошибке был подорван свитский поезд, в результате чего один из вагонов сошёл с рельсов.

1880-е

1882 

 В ночь с 29 на 30 июня произошло крушение почтового поезда из-за размыва насыпи близ станции Бастыево Чернского уезда Тульской губернии. Погибло 42 человека, ранено 35.

1884 

13 мая - между станциями Бочановка и Бологое Николаевской железной дороги произошел сход с рельсов почтового поезда № 4, следовавшего из Москвы, паровоз упал под откос, багажный вагон и три вагона третьего класса были разбиты. Погиб директор московской фабрики Малкиеля Дютель. Были ранены два пассажира, в т.ч. орловский вице-губернатор Берс, 6 железнодорожных служащих .

1888 

 29 октября — Крушение императорского поезда близ села Борки, в результате которого погиб 21 человек. Император и члены его семьи при этом не пострадали.

1890-е

1896 
 24 сентября  — на посту №23 Владикавказской железной дороги произошло столкновение почтового и скорого поездов.
 7 октября  — на 176 версте Владикавказской железной дороги произошло столкновение двух товарных поездов.
 29 октября  — на 836 версте Петербурго-Варшавской железной дороги произошло столкновение почтового и товарного поездов.
 4 ноября — на 378 версте Риго-Орловской железной дороги произошло столкновение двух товарных поездов.
 13 ноября — на 766 версте Юго-Восточных железных дорог произошло столкновение двух товарных поездов.
 21 ноября — на станции Бахмач Московско-Киево-Воронежской железной дороги произошло столкновение воинского и товарного поездов.
 24 декабря — на 7 версте Каменской ветви Екатерининской железной дороги произошло столкновение двух товарных поездов.
 30 декабря  — на 238 версте Полесских железных дорог произошло столкновение пассажирского и товарного поездов.

1897 

 10 февраля — на станции Городище Московско-Казанской железной дороги произошло столкновение почтового поезда и оторвавшейся части товарного поезда.
 30 марта — на 323 версте Юго-Восточных железных дорог сошёл с рельсов почтовый поезд №3.
 2 апреля — на 112 версте Варшавско-Тереспольская железной дороги столкнулись пассажирский и рабочий поезда.
 25 апреля — на 438 версте Юго-Восточных железных дорог произошло столкновение двух товарных поездов.
 1 (13) мая — на перегоне Бокенгоф — Елово Псково-Рижской железной дороги произошёл сход воинского поезда, перевозившего два батальона 95-го пехотного Красноярского полка. Причина крушения — размыв насыпи сильным ливнем и слишком высокая скорость. Погибло 47 человек, ранено 138.
 7 июня — на 27 версте Московско-Казанской железной дороги сошёл с рельсов балластный поезд.
 30 августа — на станции Москва Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги пассажирский поезд столкнулся с подвижным составом.
 12 ноября — на станции Шаровка Харьково-Николаевской железной дороги произошло столкновение почтового и товарного поездов.
 18 ноября — на станции Тлущ Петербурго-Варшавской железной дороги произошло столкновение товарного и пассажирского поездов.
 20 ноября — на станции Ченстохова Варшаво-Венской железной дороги произошло столкновение двух товарных поездов.
 4 декабря — на станции Виндзово Варшаво-Венской железной дороги произошло столкновение маневрого и пассажирского поездов.

1900-е

1900 
 Столкновение в районе Лигово (Санкт-Петербург) поезда из Ораниенбаума со стоящим в тумане поездом из Гатчины.

1902 
 16 июня — на 106 версте Варшавской железной дороги произошло крушение поезда № 24, погибли 2 человека — кочегар и пассажир, тяжело ранен 1 человек, легко ранено 2 человека.

1904 
 25 апреля (8 мая) — на перегоне Шуанмяоцзы — Сыпингай Китайско-Восточной железной дороги произошло крушение пассажирского поезда. Погибло 33 человека, ранено 59.

1905 
 1 августа — около станции Зима произошло крушение воинского поезда по причине разрыва поезда на переломе подъема. Ранено до 80 человек. Погибло более 20 человек.
 9 августа на станции Перово Московско-Казанской железной дороги потерпел крушение почтовый поезд. Погиб багажный кондуктор.

1906 
 3 октября на станции Москва-Сокольники Московско-Казанской железной дороги при столкновении двух товарных поездов было разбито 80 вагонов.

1907 
 19 марта — На станции Минеральные Воды потерпел крушение переселенческий поезд. Погибли машинист, помощник, и кочегар. Были жертвы среди пассажиров.
 6 (19) июля — на станции Невинномысская Владикавказской железной дороги по ошибке помощника начальника станции товарный поезд № 372 пущен на путь, занятый балластным поездом. В результате столкновения разбито 2 паровоза, 6 платформ и до 10 крытых товарных вагонов, повреждено около 30. Погибло 10 человек (2 машиниста, помощник, 3 кондуктора, смазчик и 3 не опознано).
 5 (18) августа — на перегоне Ахтамо — Садахлы Закавказских железных дорог произошло крушение товарного поезда № 102. Смертельные травмы и ожоги получили 3 человека, разбито 5 вагонов.

1908 
 3 февраля — крушение пассажирского поезда Ливны—Елец. Погиб машинист.
 22 февраля — На перегоне между станциями Бер-Чогур и Караганды Ташкентской железной дороги произошло крушение почтового поезда. Погибло 12, ранено 42 человека.
 17 октября — около станции Мальчевской произошло крушение переселенческого поезда. Погибло около 20 человек.

1910-е

1910 
 10 сентября — около станции Порошинская Владикавказской дороги произошло столкновение товарного и переселенческих поездов. Были погибшие и раненые.
 19 декабря — около станции Новокаменская на Занеманской ветке Северо-Западных железных дорог загорелся и разрушился вагон поезда № 47, шедшего в Санкт-Петербург. Погибло 12 человек, тяжело ранено 6 человек. Пожар произошел по вине пассажира, перевозившего банку с легковоспламеняющейся жидкостью.

1911 
 5 мая — на разъезде Тисуль произошло столкновение товарного поезда и экспресса № 2 Москва — Владивосток. Получили ранения начальник поезда Аундбарг и ехавший в Иркутск артист Далматов.
 2 июня — на 60 версте Екатеринской железной дороги около разъезда Бессергеновка, на откосе Валовской балки произошло крушение почтово-пассажирского поезда № 11. Сошло с рельс 6 вагонов. Погибло и получило ранения 48 человек. Официальная причина — действия злоумышленников, открутивших в двух местах соединения рельсов.

1913 
 16 сентября — на перегоне между станциями Леушковская и Сосыка Владикавказской железной дороги произошло крушение почтового поезда № 3, шедшего из Баку. Погибло 41 человек, было ранено 102 человека, разбит паровоз и 6 вагонов. Назывались различные причины катастрофы — от неисправного состояния путей, до разборки их злоумышленниками.
 24 октября (6 ноября) — в 4 часа утра на перегоне Ужовка — Оброчное Московско-Казанской железной дороги произошёл сход с рельсов паровоза и 7 вагонов пассажирского поезда № 27 Нижний Новгород — Пенза. Убито 17 человек, ранено 24. По предварительным данным, «причиной крушения послужили два рельса, положенные неизвестными злоумышленниками поперек пути».

1915 
 2 января — в 5 часов 43 минут вечера на 6 версте Царскосельской ветки Московско-Виндаво-Рыбнинской железной дороги, не доезжая платформы Воздухоплавательного парка, пассажирский поезд № 60 столкнулся с товарным поездом №45 (по другим сведениям — №101), вышедшим с боковой ветви. Поезд направлялся из Павловска в Петроград. Погибло 4 человека, пострадало около 70 человек. Были разбиты оба паровоза и пять вагонов — четыре второго класса и один первого.

1916 
 22 июля — крушение пассажирского поезда на станции Уруша Амурской железной дороги.
 15 августа — крушение почтового поезда на 8 версте Вологодско-Архангельской железной дороги.
 16 декабря — на карьерной ветке 13 версты Олонецкой железной дороги произошел сход с рельсов балластного поезда, шедшего из карьера в составе 30 груженых балластом вагонов. В результате чего опрокинулся паровоз, 17 вагонов было разбито. Погибли 4 человека — машинист, стражник и 2 военнопленных. Было ранено 6 человек — главный кондуктор, смазчик, кочегар, и 3 дорожника. Причиной крушения явилось превышение скорости машинистом.

1917 
 13 января — в 12 часов 30 минут на перегоне Юги — Колчаново на 27 версте Олонецкой железной дороги следовавший из г. Петрозаводска товарный поезд № 101 с 9 теплушками с военнопленными и холодным паровозом, в результате схода последнего с рельс потерпел крушение, пострадали 29 австрийских военнопленных: трое погибли, 12 получили тяжелые ранения, 14 были легко ранены. Было повреждено 400 саженей пути.
 
 22 мая — на станции Верещагино (Пермская железная дорога) из-за обрыва топочных связей взорвался котёл паровоза Еф−62.

 8 августа — в 2 часа ночи произошла катастрофа поезда № 102 на пикете 560 333 версты Мурманской железной дороги. В хвост поезда, следовавшего в Кандалакшу ударились оторвавшиеся по причине разрыва серьги сцепного прибора — фаркопа, 9 вагонов рабочего продуктового поезда, маневры с которыми на путях карьера производил паровоз № 1151. 6 человек было ранено, 1 погиб.

Примечания

См. также 
 Железнодорожные происшествия в СССР
 Железнодорожные происшествия в России

Списки железнодорожных происшествий